Plaats in Indonesië
 Ujungjaya (Sumur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Ujungjaya (Ujung Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Ujungjaya (Widasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java